Adra (Španjolska), grad u Španjolskoj.
 Adra (Indija), grad u Indiji.
 Adra (Sirija), grad u Siriji.
 Adra (Estonija), selo u Estoniji.
 ADRA, međunarodna nevladina humanitarna organizacija.
 Adra (rod), rod moljaca.
 Chevrolet Adra, automobil marke Chevrolet.